Lucetta – nome proprio femminile variante di Luce
Cratere Lucetta – cratere di Titania